Bieniuny – wieś na Białorusi, w rejonie oszmiańskim obwodu grodzieńskiego.

Bieniuny – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.